

Липовське сільське поселення — сільське поселення, Кирилловський район, Вологодська область
 Липовське сільське поселення — сільське поселення, Ольховський район, Волгоградська область